Andre Tandeta é um baterista brasileiro.

Discografia 
 Corda toca Piazzolla
 Até amanhã
 Pra gente fazer mais um samba
 Uma guitarra no Tom
 De bem com a vida
 Tributo a Ella Fitzgerald

Bateristas do estado do Rio de Janeiro